Graz kan syfta på:
 2806 Graz − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Österrike 

 Graz, förbundshuvudstad, Steiermark, Graz Stadt,